Тимофе́й Васи́льевич Заболо́цкий — русский  XVI века. Был активен в правление Елены Глинской. Сын боярского сына Василия Заболотского-Бражника.

В январе 1534 года ездил к королю Сигизмунду I с известием о кончине великого князя Василия, а в 1535 году — к молдавскому воеводе Петру Стефановичу с заверении в покровительстве ему великого князя московского.

Примечания

Источник 
 

Тимофей Васильевич
Википедия:Персоналии, не категоризованные по годам рождения